Прокопе́ () — фамилия. Известные носители:

 Прокопе, Виктор Борисович (1839—1906) — российский военный деятель, генерал от инфантерии.
 Прокопе, Герман Бернтович (1841—1905) — российский военный деятель, генерал от инфантерии.
 Прокопе, Йохан Ялмар (1889—1954) — министр иностранных дел Финляндии.
 Прокопе, Улла (1921—1968) — финская художница, дизайнер.